Wilsberg steht für:

 die Buchreihe des Autors Jürgen Kehrer , siehe Jürgen Kehrer#Die Wilsberg-Romane
 Wilsberg (Fernsehreihe), eine Krimireihe im ZDF zur Buchreihe des Autors Jürgen Kehrer
 Wilsberg (Kohlscheid), ein Ortsteil von Kohlscheid in der Stadt Herzogenrath, bis 1972 Ortsteil von Richterich
 Bergehalde Wilsberg, der Name der Halde der Grube Laurweg in Kohlscheid
 Wilsberg (Asbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach im Landkreis Neuwied
 deutscher Name von Vilsberg, französische Gemeinde im Département Moselle
 Wilsberg (Knüll), Berg im Knüllgebirge in Hessen